Fichtner steht für:
 Fichtner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fichtner (Unternehmen), deutsches Planungs- und Beratungsunternehmen
 Gebrüder Fichtner, deutsches Bauunternehmen

Siehe auch:
 Fichter
 Fiechtner